Дисциплина мужские индийские булавы была частью программы гимнастики на летних Олимпийских играх 1932 года в Лос-Анджелесе.

Это была одна из одиннадцати дисциплин по гимнастике для мужчин и это было соревнование, которое проводилось единственный раз на Олимпийских играх 1932 г.

Однако, на летних Олимпийских играх 1904 года проводилось схожее мероприятие по вращению булав.

Конкурс состоялся во вторник, 9 августа 1932 года. Соревновались четыре спортсмена из двух стран.

Медалисты

Результаты

Источники 
 Olympic Report
 https://web.archive.org/web/20110520013554/http://www.sports-reference.com/olympics/summer/1932/GYM/mens-club-swinging.html
 
 https://web.archive.org/web/20140308163514/http://library.la84.org/6oic/OfficialReports/1932/1932spart4.pdf

Соревнования на летних Олимпийских играх 1932
Бывшие олимпийские виды спорта
Атлетические булавы
Международные соревнования по гимнастике в США